Utgrävningstjärn och Utgrävningtjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Hälsingland 
Utgrävningstjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Västerbotten 
Utgrävningstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Utgrävningstjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Piteå kommun,  (19,3 ha)
Utgrävningstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Utgrävningstjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,31 ha)
Utgrävningstjärnen (Råneå socken, Norrbotten, nordost om Forsnäs), sjö i Luleå kommun,  (5,55 ha)
Utgrävningstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727371-173560), sjö i Piteå kommun, 
Utgrävningstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728440-171336), sjö i Piteå kommun,  (9,46 ha)
Utgrävningstjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Utgrävningstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728570-172516), sjö i Älvsbyns kommun,  (4,53 ha)
Utgrävningstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728602-172913), sjö i Älvsbyns kommun,  (9,09 ha)

Lappland 
Utgrävningstjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727169-159192), sjö i Sorsele kommun,  (6,8 ha)
Utgrävningstjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729607-155150), sjö i Sorsele kommun,

Se även 
Utgravningstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn